Delacour steht für:
 Jean Théodore Delacour (1890–1985), französischer Ornithologe, nach ihm benannt:
Delacour-Schwarzlangur
Delacour-Zwergtaucher
 Vincent Delacour (1808–1840), französischer Komponist
 Yves Delacour (1930–2014), französischer Ruderer

 Automobiles Delacour, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Fleur Delacour, fiktive Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Fleur Delacour

Siehe auch:
 Delacourt
 Delecour
 Delcourt
 Lacour (Begriffsklärung)
 La Cour